Арк-сюр-Тий () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Дижон 2-й кантон. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21021.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2479 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 1681 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 1266 были экономически активными, 415 — неактивными (показатель активности — 75,3 %, в 1999 году было 74,2 %). Из 1266 активных жителей работали 1181 человек (605 мужчин и 576 женщин), безработных было 85 (43 мужчины и 42 женщины). Среди 415 неактивных 169 человек были учениками или студентами, 187 — пенсионерами, 59 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Арк-сюр-Тий 

Коммуны департамента Кот-д’Ор